Ephemera — род подёнок семейства настоящие подёнки.

Внешнее строение 
Насекомые с прозрачными, часто пятнистыми крыльями. На брюшке имеется рисунок из полос. Эти признаки используются для определения видов. Передняя анальная жилка на передних крыльях простая. Длина парацерков равна длине церков.

Мандибулы личинок с удлиненными слабоизогнутыми отростками («бивнями»). Усики с мутовками тонких щетинок. Голени ног утолщенные, коготки на лапках без зубцов.

Биология 
Личинки фильтраторы детритофаги, обитают в водоёмах с песчаным или илистым дном. Живут в U-образных трубках. Яйца откладывают на поверхность воды. Продолжительность жизненного цикла от года до трёх лет.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается 68 видов. Близкородственным родом является Afromera.

Палеонтология 
Ископаемые представители найдены в отложениях эоцена в штате Колорадо (США):

Распространение 
Встречаются в Голарктике и Ориентальной области. Центром видового богатства находится в Юго-Восточной Азии и юге Китая, где встречается половина видов рода.

Примечания 

Настоящие подёнки
Роды подёнок